Amerikai Egyesült Államok
Sunnyvale (Kalifornia)
Sunnyvale (Missouri)
Sunnyvale (Texas)
 Ausztrália
Sunnyvale (Dél-Ausztrália)
 Új-Zéland
Sunnyvale (Auckland)
Sunnyvale (Otago)